Uummannap Kangerlua bezeichnet:
 Uummannap Kangerlua (Fjord, Qaanaaq) (Wolstenholme Fjord), Fjord im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Uummannap Kangerlua (Fjord, Uummannaq) (Uummannaq Fjord), Fjord im Distrikt Uummannaq, Grönland